Aninoasa több romániai település román neve:
 Aninósza, város Hunyad megyében
 Aninoasa (Argeș megye)
 Aninoasa (Dâmbovița megye)
 Aninoasa (Gorj megye)
 Aninoasa (Vâlcea megye)
 Egerpatak, Kovászna megye